Enslev Sogn henviser til flere artikler:
 Enslev Sogn (Randers Kommune) – et sogn i Randers Kommune og i Mariager-Nørhald Provsti
 Enslev Sogn (Norddjurs Kommune) – et sogn i Grenaa Kommune og i Grenaa-Nørre Djurs Provsti